Алекса́ндр Константи́нович Ильи́нский (; 1903—1967) — белорусский, советский актёр театра и кино. Народный артист СССР (1953). Лауреат Сталинской премии второй степени (1946).

Биография 
Александр Ильинский родился  года в городе Мир (ныне посёлок городского типа в Кореличском районе Гродненской области Беларуси).

Сценическую деятельность начал в Минске в 1919 году.

В 1921—1926 годах учился в Белорусской театральной студии, в Москве.

С 1926 года — актёр 2-го Белорусского Государственного драматического театра (ныне Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа в Витебске).

Обладал большим сценическим обаянием, выразительной мимикой. Как актёр-импровизатор, использовал в своём творчестве всё богатство творческой фантазии и разнообразные выразительные средства.

В кино снимался редко.

Член ВКП(б) с 1945 года. Депутат Верховного Совета Белорусской ССР 4—5 созывов.

Умер 28 марта 1967 года в Витебске. Похоронен на Мазуринском кладбище.

Звания и награды 
 Народный артист Белорусской ССР (1938).
 Народный артист СССР (1953)
 Сталинская премия второй степени (1946) — за исполнение главной роли в спектакле «Нестерка» В. Ф. Вольского
 Орден Ленина
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1940 и 1955)
 Орден Знак Почёта
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»

Творчество

Роли в театре 
  — «Любовь Яровая» К. А. Тренёва — Швандя
  — «В пущах Полесья» Я. Коласа — Талаш
  — «Не всё коту масленица» А. Н. Островского — Ахов
  — «Лекарь поневоле» Ж. Б. Мольера— Сганарель
  — «Лес» А. Н. Островского — Аркадий Счастливцев
  — «Нестерка» В. Ф. Вольского — Нестерка
  — «Ревизор» Н. В. Гоголя — Иван Александрович Хлестаков
  — «Гамлет» У. Шекспира — Полоний
  — «Свадьба Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина — Иван Антонович Расплюев
  — «Песня наших сердец» В. П. Полесского — Корж
  — «Правда — хорошо, а счастье лучше» А. Н. Островского — Грознов
  — «Поют жаворонки» К. Крапивы — Пытлеваный
  — «Враги» М. Горького — Печенегов
  — «Гроза будет» Звонока — дьяк Батяновский
  — «Люди и дьяволы» К. Крапивы — Барута
  — «Лявониха» Н. Данилова — Мочек-Мочульский
  — «Криницы» И. П. Шамякина и Ю. Б. Щербакова — Волотович

Роли в кино 
  — «Живи, родная Беларусь!» — Нестерка
  — «Фронт» — Свечка
  — «Посеяли девушки лён» — дед Бабак
  — «Первые испытания» — Есып

Участие в фильмах 
  — Жизнь на сцене (документальный)

Примечания

Литература 
 Скібнеўскі А. Народны артыст СССР А. К. Ільінскі. Мінск, 1954.

Члены КПСС
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Белорусской ССР 5-го созыва
Персоналии:Витебский театр им. Якуба Коласа
Похороненные на Мазуринском кладбище
Статьи с эдитнотисом об осторожности при редактировании